Die Abtei Maria Heimsuchung war ein Kloster der Benediktinerinnen im Ortsteil Steinfeld der Gemeinde Kall/Eifel in direkter Nachbarschaft zum Kloster Steinfeld. Zur Benediktinnenabtei  gehörten eine Kirche und ein Gästehaus mit 20 Zimmern. Die Abtei bestand von 1955 bis 2019.

Geschichte 
Die Abtei wurde 1955 von deutschen Ordensschwestern des belgischen Benediktinerinnen-Priorats Notre-Dame in Ermeton-sur-Biert gegründet. Auf der Suche nach einem geeigneten Haus erwarben die Benediktinerinnen das Haus Albermann in Kall-Steinfeld, ein im 19. Jahrhundert erbautes Landhaus mit Park. 1958/1959 wurde das Haus zum Kloster umgebaut und um eine Kirche erweitert. Das Gästehaus wurde 1986 eingeweiht.

Am 16. Juli 2018 teilten die Schwestern mit, dass sie beabsichtigen, in der ersten Jahreshälfte 2019 in ein altengerecht gebautes Kloster auf dem Venusberg in Bonn umzuziehen. Sie verabschiedeten sich aus Steinfeld in einem Gottesdienst mit dem Aachener Bischof Helmut Dieser am 31. März, 2019, dem Sonntag Laetare. Das Gästehaus übernahm zum 1. Juli 2019 die Kloster Steinfeld GmbH & Co. KG des benachbarten Salvatorianerklosters als „Haus St. Benedikt“.

Im Mai 2021 gab die Äbtissin der Trappistinnen-Abtei Maria Frieden in Dahlem, Maria Gratia Adler, bekannt, dass die Nonnen von Maria Frieden das ehemalige Kloster Maria Heimsuchung in Steinfeld übernehmen wollen, da das bisherige Kloster für die kleiner gewordene Zahl von Schwestern zu groß sei. Im Juni 2022 erfolgte der Umzug in die Abtei Steinfeld.

Leben und Arbeit 
Die Benediktinerinnen lebten nach der Regel des hl. Benedikt von Nursia (480–547) „unter der Führung des Evangeliums“ und standen somit in der Tradition des abendländischen Mönchtums. Ihr Selbstverständnis beruhte auch auf dem Ideal des Gründers, eines Mönchs der belgischen Abtei Maredsous bei Namur, Eugène Vandeur, dessen Bestreben es war, die klösterliche Liturgie der Teilnahme von Laien zu öffnen.

Die Ordensschwestern boten in ihrem Gästehaus Einzel- und Gruppenexerzitien und Glaubensseminare an sowie die zeitweilige Teilnahme an Gebet und Arbeit der Gemeinschaft. Neben der Seminartätigkeit wurden in Klosterwerkstätten Kerzen und Weihrauch hergestellt.

Literatur

Weblinks 

 www.benediktinerinnen-steinfeld.de – Webseite der Abtei
 Glocken der Abteikirche

Fußnoten 

Steinfeld
Steinfeld
Benediktinerinnenabtei Steinfeld
Bauwerk in Kall
Kall
Marienkloster
Kloster im Kreis Euskirchen
Trappistinnenkloster
Organisation (Kall)
Christentum in Kall